Алексе́й Серге́евич Суво́рин ( года, село Коршево, Воронежская губерния —  года, Царское Село, Санкт-Петербургская губерния) — русский журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург.

Биография

Ранние годы 

Алексей Суворин родился а в селе Коршеве Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне — Бобровский район Воронежской области). Отец его, Сергей Дмитриевич Суворин (1784—1855) был государственный крестьянин того же села, отданный по набору в солдаты, раненый в Бородинском сражении и получивший затем офицерский чин: он дослужился до капитана, что в то время давало потомственное дворянство. После смерти жены, Ксении Емельяновны, умершей от холеры, в возрасте 49 лет, он женился повторно — на двадцатилетней Александре Львовне Соколовой (1808—1889), дочери священника. В этом браке родилось девять детей: трое сыновей (Алексей, Петр, Дмитрий) и шесть дочерей (Анна, Авдотья, Мария, Варвара, Анастасия, Александра); никто не умер раньше 20 лет; Алексей был старшим ребёнком.

Суворин учился в воронежском Михайловском кадетском корпусе (окончил в 1851 году) и в специальных классах Дворянского полка (ныне Константиновское военное училище), откуда выпущен в сапёры. Вскоре он вышел в отставку, выдержал экзамен на звание учителя уездного училища и отдался педагогической деятельности, сначала в Боброве, затем в Воронеже, где сблизился с М. Ф. Де-Пуле и поэтом И. С. Никитиным.

В изданной Де-Пуле «Воронежской беседе» (1861) Суворин поместил, между прочим, рассказ из народной жизни «Гарибальди», получивший большую известность благодаря тому, что его часто читал на литературных вечерах знаменитый актёр Садовский. С 1858 году Суворин стал помещать переводные стихи и мелкие статейки в «Вазе», «Московском вестнике», «Весельчаке» и «Русском дневнике». Несколько корреспонденций из Воронежа (под псевдонимом Василий Марков) в «Русской речи» (1861) обратили на себя внимание издательницы этого журнала, графини Е. В. Салиас-де-Турнемир, которая предложила Суворину переселиться в Москву и принять постоянное участие в «Русской речи». Когда «Русская речь» прекратилась, Суворин занялся составлением книжек для народного чтения, для московского «Общества распространения полезных книг» («Ермак, покоритель Сибири», «Боярин Матвеев», «История Смутного времени»; последняя не была пропущена цензурой). Повесть «Солдат и солдатка» был напечатан в журнале «Современник» (1862, № 2), «Жизнь патриарха Никона» — в «Ясной Поляне» Л. Н. Толстого (есть отдельное издание), в журнале «Отечественные записки» — рассказ «Отверженный» (1863, № 1) и повесть «Алёнка» (1863, № 7 и 8).

Петербург 

В 1863 году Суворин переселился в Петербург, где писал обозрение журналов в «Русском инвалиде» (за подписью А. И-н) и стал секретарём и ближайшим сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей», занявших после перехода к В. Ф. Коршу одно из первых мест в рядах умеренно-либеральной печати. Здесь Суворин под псевдонимом А. Бобровский поместил ряд полубеллетристических очерков текущей жизни, собранных затем в отдельной книжке под заглавием «Всякие: очерки современной жизни» (Санкт-Петербург, 1866). Прибавленные главы послужили поводом к возбуждению против Суворина в 1866 году судебного преследования. Окружной суд приговорил автора к 2 месяцам тюремного заключения; судебная палата заменила это наказание 3 неделями содержания на гауптвахте. Сама книга была сожжена (изложение её содержания см. в «Сборнике сведений по книжно-литератур. делу за 1866 г.» Черепина, М., 1867).

Широкую известность Суворин приобрёл во второй половине 1860-х годов, когда он под псевдонимом Незнакомец стал писать в «Санкт-Петербургские ведомости» воскресный фельетон («Недельные очерки и картинки»). Крупное значение в газетном деле этому фельетону впервые дал блестящий талант Суворина, соединявший в себе тонкое остроумие с искренностью чувства и уменьем к каждому предмету подойти со стороны его общественного значения. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, введя в него обсуждение самых различных сторон современной государственной, общественной и литературной жизни.

Это были лучшие опыты русского политического памфлета, не стеснявшиеся нападать очень резко на отдельных лиц, но вместе с тем только на общественную сторону их деятельности. Самые сильные удары Суворин наносил представителям реакционной журналистики — Каткову, Скарятину, князю Мещерскому и другим. По своим убеждениям Суворин был умеренно-либеральным западником, исходившим из принципов широкой политической свободы, терпимости и протеста против узкого национализма. Это сближало его, между прочим, с «Вестником Европы», где он в 1869—1872 годах помещал заметки о новых книгах и ряд критических и других статей (более крупные из них: «Новый роман Виктора Гюго», 1869, № 6 и 7; «Французское общество в новом романе Флобера», 1870, № 1 и 2; «В гостях и дома (Заметки о Германии)», 1870, № 9 и 10; «Русская драматич. сцена», 1871, № 1; «Историческая сатира» («История одного города» Щедрина), 1871, № 1).

Огромный успех фельетонов Незнакомца сделал его имя ненавистным в известных кругах, и когда в 1874 году В. Ф. Корш и его редакция были устранены от «Санкт-Петербургских ведомостей», то одним из главных к тому мотивов были выставлены фельетоны Суворина. Вынужденный уход из «Санкт-Петербургских ведомостей» вызвал всеобщее сожаление, сказавшееся весьма ярко, когда Суворин в начале 1875 году выпустил две книжки своих «Недельных очерков и картинок». Очерки, в основном писанные на злобу дня, в значительной степени уже утратили актуальность, но тем не менее были раскуплены в несколько дней — факт для книжной торговли того времени почти небывалый.

«Новое время» 

В конце 1875 года Суворин стал писать воскресные фельетоны в «Биржевых ведомостях» В. А. Полетики, а в начале 1876 года приобрёл вместе с В. И. Лихачёвым газету «Новое время». В роли официального редактора он не мог выступить по цензурным причинам и считался только издателем, кем и оставался до конца жизни. Ожидания, возбуждённые переходом «Нового времени» к Суворину, были большие; никто не сомневался в том, что воскресают коршевские «Санкт-Петербургские ведомости»; М. Е. Салтыков-Щедрин и Н. А. Некрасов дали свои произведения для первых номеров. Но этим ожиданиям не суждено было сбыться. Став наиболее яркой выразительницей симпатий к болгарскому восстанию 1876 года, газета имела огромный успех не только среди прежних поклонников таланта Суворина, но и в публике совсем иного сорта. Это повело к тому, что через 1—2 года духовный облик издателя становится до неузнаваемости иным, скорее консервативного направления. Среди демократов «Новое время» за популизм и отсутствие принципов получило кличку «Чего изволите?».

Лично Суворин, впрочем, не может быть отождествлён с его газетой. Литературная его манера осталась, в общих чертах, та же, какая была у него в «Санкт-Петербургских ведомостях»; она в основном была свободна от грубого задевания личности, от вульгарных издевательств (в отличие от ведущего критика «Нового времени» В. П. Буренина). Публицистическая деятельность Суворина с приобретением «Нового времени» в общем ослабела. От воскресного фельетона он себя освободил и только изредка вёл рубрику «Маленькие письма».

В 1901 году Суворин принял участие в создании монархической организации «Русское собрание», первое заседание которой прошло в помещении редакции «Нового времени». Он вошёл в совет Русского собрания, но со временем отошёл от активной деятельности.

Последние годы Суворин усердно занимался театром, к которому издавна был близок как театральный рецензент, и стал во главе литературно-артистического кружка (Малый театр).

С газетой «Новое время» сотрудничал А. П. Чехов. Суворин увидел талант Чехова и сумел сделать его известным на всю страну. Суворин был близок к Антону Павловичу Чехову, сохранилась их обширная переписка.

Скончался Суворин  года в Царском Селе, на даче вблизи Баболовского дворца.

Драматург 

Как драматург, Суворин известен пользовавшейся большим успехом драмой из жизни актёров «Татьяна Репина» (отд. СПб., 1889, 3 изд. СПб., 1899). «Татьяна Репина» навеяна реальным событием — самоубийством молодой актрисы Евлалии Кадминой в Харькове в 1881 году. А. П. Чехов, друживший в то время с Сувориным, написал одноактное «продолжение» «Татьяны Репиной» под тем же названием с теми же персонажами. Суворин напечатал высоко оцененную им чеховскую пьесу в виде малотиражного отдельного оттиска в типографии «Нового времени» (полноценная публикация и постановка по цензурным условиям были невозможны).

Такой же успех имела и драма «Медея», написанная Сувориным в сотрудничестве с В. П. Бурениным (СПб., 1883, 3 изд., СПб., 1892). Историческая драма «Дмитрий Самозванец и царевна Ксения». Кроме того, Суворин написал шутки и комедии: «Биржевая горячка», «Не пойман, не вор», «Он в отставке», «Честное слово», «Женщины и мужчины» и др. Другие литературные произведения С.: роман «В конце века Любовь» (СПб., 1893, 3 изд., 1898), вступительный этюд к изданию «Горя от ума» (СПб., 1886) и подробный анализ подделки пушкинской «Русалки» (СПб., 1900).

Издатель 

С 1872 года Суворин издавал весьма распространенный «Русский календарь». Почти одновременно с приобретением «Нового времени» он основал книжный магазин и издательскую фирму, занимающую одно из первых мест в русской книжной торговле. Суворин-издатель создавал своим работникам благоприятные условия. Для мастеров-печатников, работников книжных киосков и магазинов нанимались квартиры, которые оплачивались издателем; бесплатными были отопление, освещение, услуги врача и лекарства.

С 1895 года издает популярное справочное издание «Вся Россия». В ряду его многочисленных изданий особенного внимания заслуживает серия «Дешёвая библиотека» (образцом для неё послужили немецкая «Universal-Biblothek» и французская «Bibliothèque Nationale»), выпустившая уже несколько сот книжек классических произведений русских и иностранных писателей. Ср. «Библиограф», 1893 г.

Кто поставлен был в такие тиски, как современный журналист, тот едва ли выйдет сух из воды. Провинность я за собой чувствую как журналист, но если я удостоюсь того, что моя деятельность будет когда-нибудь оценена беспристрастно, то я уверен, что в результате будет плюс. Как издатель я оставлю прекрасное имя. Да, прямо так и говорю. Ни одного пятна. Я издал много, я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал все, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих. <…> Газета дает до 600 тысяч в год, а у меня кроме долгов ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на деньги никогда не смотрел как на вещь, стоящую внимания..

До 1914 года издательство Суворина выпускало подробный адресный справочник «Весь Петербург». Справочник содержал как информацию по самым разным учреждениям и улицам, так и поимённый список квартиросъёмщиков — с адресами, званиями и профессиями, телефонами.

Семья 
 Первый брак с Анной Ивановной Барановой (1840—1874), переводчицей, 5 детей:
 Александра (1858—1885). Муж — Алексей Петрович Коломнин. Незадолго перед смертью ушла от мужа к Н.И.Холева. Умерла от диабета. 
 Михаил (1860—1936) — писатель, драматург, журналист и общественный деятель консервативного направления; умер в эмиграции в Белграде. В честь Михаила Алексеевича Суворина названа гора на Баренцевском побережье северного острова Новой Земли. В 1913 году это название дал  Г. Я. Седов в благодарность М.Суворину как учредителю экспедиции к Северному полюсу.
 Алексей (1862—1937, Париж) — журналист (псевдоним Порошин), издатель. Популяризатор лечебного голодания. Покончил жизнь самоубийством.  Жена — Евгения Константиновна Суворина.  Внук — Никита (г.р.1896), в Гражданскую войну — участник Белого движения, после 1920 года в эмиграции.  Внучка — Наталья Алексеевна Суворина (1902—1921) после Октябрьской революции осталась в России, работала переводчицей в агентстве «РОСТА». Была арестована ЧК по доносу некоего знакомого, у которого обыскивающие при обыске обратили внимание на номер газеты «Таймс». Была приговорена к 6 месяцам принудительных работ. Находясь в тюрьме «Кресты», заболела дизентерией и умерла в возрасте 19 лет. Об этом, в частности, пишет А. В. Амфитеатров в работе «Горестные заметы. Хроники вымирающего Петрограда» («Петроградские морильни») (1922).
 Владимир (1865—1887). Покончил жизнь самоубийством. Произошедшее с сыном Суворина получило свое отражение в произведениях А.П.Чехова (самоубийство Треплева в «Чайке», рассказ «Володя» —  в 1890 году в сборнике «Хмурые люди»).
 Валериан (1865—1888). Умер от дифтерии. 
 После трагической гибели жены, А.С. Суворин в 1877 году вступил в брак с Анной Ивановной Орфановой (1858—1936, Париж; после 1920 года — в эмиграции), сестрой писателя-народника М. И. Орфанова (псевдоним Мишла). В браке родились 5 дочерей и 4 сына. Из них: 
 Борис (1879—1940) — журналист, писатель и издатель; умер в эмиграции в Югославии.
 Анастасия (сценич. псевд. Астра Суворина; 1877—1930, Нью-Йорк) — актриса, автор нескольких пьес, книги очерков «На автомобиле» (СПб.,1914). После 1917 года — в эмиграции, сначала в Японии, затем в США. Муж — Сергей Викторович Мясоедов-Иванов (1876—1943), морской офицер, сын В.А.Мясоедова-Иванова. Внуки: Алексей, Николай, Андрей.

Адреса в Санкт-Петербурге 
1890—1912 — Эртелев переулок (ныне — улица Чехова), 6 — собственный дом.

Примечания

Сочинения 
 Суворин А. С. Русские замечательные люди : Рассказы А. Суворина : С портр. патриарха Никона. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : типо и хромолит. А. Траншеля, 1874. — [4], 183 с., 1 л. фронт. (портр.)
 Суворин А. С. Всякие. СПб, 1909
 Суворин А. С. Театральные очерки (1866—1876). СПб., тип. Суворина, 1914.
 Суворин А. С. Рассказы. СПб., тип. Суворина, 1913.
 Суворин А. С. Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову : С портр. умирающего А. С. Суворина (неизд. фототип.). — Санкт-Петербург : тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1913. — [2], 183 с., 1 л. портр.; 21. С. 3-66: Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине / В. В. Розанов
 Суворин А. С. Дневник Суворина А. С. — М.-Петроград., 1923.
 Суворин А. С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904—1908) М.: Алгоритм, 2005, 752 стр., тираж 3000 экз., ISBN 5-9265-0164-4
 Суворин А. С. Россия превыше всего / Сост., предисл. и коммент. Ю. В. Климаков / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 912 с. ISBN 978-5-4261-0005-3

Литература 
 Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1912. — 60 с.

Ссылки 
 
 Динерштейн Е. Публицист «крайних убеждений» — «Лица», № 6/1995
 Статьи об Алексее Суворине на сайте журнала «Сеанс»
 
 Из истории издательства и книготоргового предприятия А. С. Суворина
 Электронный архив газеты «Новое время» за 1909—1911 гг.
 Суворин А. С. на сайте «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Издатели Российской империи
Сотрудники газеты «Новое время»
Театральные критики Российской империи
Члены Русского собрания
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры